Tabela przedstawia liczbę zdobytych medali przez poszczególne państwa podczas wszystkich mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w latach 1924–2019.

Klasyfikacja medalowa

Uwagi 

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym
Listy sportowe